

Patronyme 

 Guillaume Bottazzi (1971-) plasticien français.
 Maria Elena Bottazzi, microbiologiste italo-hondurienne.

Littérature 
 Giuseppe Bottazzi un personnage surnommé Peppone qui s'oppose souvent avec Don Camillo.